Kakioka (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Ibaraki: Kakioka (Ibaraki) (heute: Ishioka)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Kakioka (Han)